Сборная Турции по шахматам представляет Турцию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Турецкая шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2577 (2012).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах:
  Невзат Сюэр — 8 раз.
  Турхан Йилмаз — 8 раз.

 На командных чемпионатах Европы: Хазнедароглу, Кыванч (6 раз)

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Шахматная олимпиада

Командный чемпионат мира по шахматам

Фират, Бурак  2-я резервная доска (2010)

Командный чемпионат Европы по шахматам

Неосновные сборные 
На домашних олимпиадах 2000 и 2012 годов на правах хозяев Турция выдвинула помимо основной ещё две сборные:
 Турция—2 — 66 место (2000), 48 место (2012)
 Турция—3 — 151 место (2012)

Примечания

Ссылки 

Ш
Т
Шахматы в Турции